Kari Haakana, finski hokejist, * 8. november 1973, Outokumpu, Finska.

Haakana je večino svoje kariere igral v finski ligi za klube Espoo Blues, Lukko Rauma, Jokerit Helsinki, Kärpät Oulu in Pelicans Lahti, ob tem pa še v nemški ligi za kluba Star Bulls Rosenheim in EV Duisburg, švedski ligi za kluba MoDo Hockey in Skellefteå AIK ter ligi NHL za klub Edmonton Oilers in tudi podružnični klub Hamilton Bulldogs v ligi AHL. V svoji karieri je osvojil dva naslova finskega državnega prvaka, v sezoni 2001/02 s klubom Jokerit Helsinki in v sezoni 2007/08 s klubom Kärpät Oulu. Za sezono 2010/11 ga je finski trener Hannu Järvenpää pripeljal v klub HDD Tilia Olimpija, toda po sedmih tekmah se je zaradi poškodbe stegenske mišice upokojil.

Pregled kariere

|-
| Espoo Blues
| Finska mladinska liga
| 90/91
|
| 22
| 1
| 1
| 2
|
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Espoo Blues
| Finska 2. liga
| 90/91
|
| 4
| 0
| 1
| 1
| -1
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Evropsko ml. prvenstvo A
| 91
|
| 6
| 1
| 1
| 2
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Lukko Rauma
| Finska mladinska liga
| 92/93
|
| 4
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Lukko Rauma
| Finska 2. liga
| 92/93
|
| 36
| 4
| 16
| 20
|
| 60
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Espoo Blues
| Finska liga
| 93/94
|
| 47
| 3
| 2
| 5
| -5
| 40
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Espoo Blues
| Finska mladinska liga
| 93/94
|
| 5
| 0
| 2
| 2
| -2
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Espoo Blues
| Finska liga
| 94/95
|
| 48
| 4
| 3
| 7
| +4
| 54
|
| 4
| 0
| 0
| 0
| -4
| 0
|-
| Espoo Blues
| Finska liga
| 95/96
|
| 45
| 1
| 7
| 8
| -5
| 48
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Espoo Blues
| Finska liga
| 96/97
|
| 48
| 0
| 12
| 12
| +3
| 69
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Espoo Blues
| Finska liga
| 97/98
|
| 47
| 4
| 1
| 5
| +6
| 59
|
| 8
| 0
| 1
| 1
| -1
| 6
|-
| Star Bulls Rosenheim
| Nemška liga
| 98/99
|
| 51
| 1
| 9
| 10
| -11
| 58
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Star Bulls Rosenheim
| Nemška liga
| 99/00
|
| 50
| 3
| 5
| 8
| -4
| 46
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Star Bulls Rosenheim
| Nemška liga
| 99/00
|
| 11
| 1
| 4
| 5
| +11
| 28
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Jokerit Helsinki
| Finska liga
| 00/01
|
| 52
| 2
| 8
| 10
| +26
| 98
|
| 5
| 0
| 0
| 0
| +1
| 2
|-
| Hamilton Bulldogs
| AHL
| 01/02
|
| 6
| 0
| 2
| 2
| +6
| 25
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Jokerit Helsinki
| Finska liga
| 01/02
|
| 36
| 0
| 3
| 3
| +10
| 40
|
| 12
| 2
| 2
| 4
| +5
| 2
|-
| Edmonton Oilers
| NHL
| 02/03
|
| 13
| 0
| 0
| 0
| -2
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Hamilton Bulldogs
| AHL
| 02/03
|
| 12
| 0
| 4
| 4
| +3
| 12
|
| 5
| 1
| 2
| 3
|
| 2
|-
| MoDo Hockey
| Švedska liga
| 03/04
|
| 31
| 1
| 3
| 4
|
| 50
|
| 6
| 0
| 0
| 0
| -2
| 12
|-
| Espoo Blues
| Finska liga
| 04/05
|
| 47
| 1
| 9
| 10
| 0
| 52
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Espoo Blues
| Finska liga
| 05/06
|
| 20
| 0
| 4
| 4
| -1
| 66
|
|
|
|
|
|
|
|-
| EV Duisburg
| Nemška liga
| 05/06
|
| 21
| 0
| 6
| 6
| -1
| 42
|
|
|
|
|
|
|
|-
| EV Duisburg
| Nemška liga
| 05/06
|
| 5
| 0
| 3
| 3
| +4
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Skellefteå AIK
| Švedska liga
| 06/07
|
| 43
| 1
| 11
| 12
| 0
| 56
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Skellefteå AIK
| Švedska 2. liga
| 06/07
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10
| 0
| 1
| 1
| -3
| 4
|-
| Skellefteå AIK
| Švedska liga
| 07/08
|
| 21
| 0
| 1
| 1
| -3
| 20
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Kärpät Oulu
| Finska liga
| 07/08
|
| 9
| 1
| 3
| 4
| +5
| 14
|
| 11
| 0
| 1
| 1
| +7
| 12
|-
| Pelicans Lahti
| Finska liga
| 08/09
|
| 18
| 2
| 0
| 2
|
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| EHC Kloten
| Švicarska liga
| 09/10
|
| 8
| 0
| 0
| 0
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Valpellice
| Italijanska liga
| 09/10
|
| 22
| 1
| 4
| 5
|
| 34
|
| 4
| 1
| 1
| 2
|
| 6
|-
| HDD Tilia Olimpija
| Avstrijska liga
| 10/11
|
| 7
| 0
| 3
| 3
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 795
| bgcolor="#7FFF00" | 32
| bgcolor="#7FFF00" | 128
| bgcolor="#7FFF00" | 160
| bgcolor="#7FFF00" | +43
| bgcolor="#7FFF00" | 1025
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 65
| bgcolor="#7FFF00" | 4
| bgcolor="#7FFF00" | 8
| bgcolor="#7FFF00" | 12
| bgcolor="#7FFF00" | +3
| bgcolor="#7FFF00" | 46
|}

Zunanje povezave 
 

Živeči ljudje
Finski hokejski branilci
Izbrani na naboru lige NHL (Edmonton Oilers)
Izbrani na naboru lige NHL leta 2001
Hokejisti Espoo Blues
Hokejisti Lukko Rauma
Hokejisti Star Bulls Rosenheim
Hokejisti Jokerit Helsinki
Hokejisti Hamilton Bulldogs
Hokejisti Edmonton Oilers
Hokejisti MoDo Hockey
Hokejisti EV Duisburg
Hokejisti Skellefteå AIK
Hokejisti Kärpät Oulu
Hokejisti Pelicans Lahti
Hokejisti EHC Kloten
Hokejisti HC Valpellice
Hokejisti HK Olimpija